De Grand Prix-wegrace van Qatar 2006 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 8 april 2006 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Qatar